

Astronomia 
 10781 Ritter – asteroide
 Cratere Ritter – cratere lunare

Persone 
 Adolf Ritter von Tutschek – militare e aviatore tedesco
 Alexander Ritter – violinista e compositore tedesco
 Árpád Ritter – ex lottatore allenatore di lotta ungherese
 August Gottfried Ritter – compositore e organista tedesco
 Bill Ritter – politico statunitense
 Carl Ritter – geografo tedesco
 Carl Franz Anton Ritter von Schreibers – naturalista, zoologo e botanico austriaco
 Christof Ritter – ex calciatore liechtensteinese
 Eduard Ritter von Dostler – militare e aviatore tedesco
 Eugen Ritter von Schobert – generale tedesco
 Franz Ritter – filologo classico tedesco
 Franz Ritter Höfer von Feldsturm – luogotenente imperiale austro-ungarico
 Friedrich Ritter – botanico tedesco
 Gabriel Cornelius Ritter von Max – pittore tedesco
 Georg Dietrich August Ritter – ingegnere tedesco
 Gerhard Ritter – storico e antinazista tedesco
 Heinrich Ritter – filosofo tedesco
 Heinrich Ritter von Srbik – storico e politico austriaco
 Heinrich Ritter von Zeissberg (1839-1899) – storico austriaco
 Jason Ritter – attore statunitense
 Johann Baptist Ritter von Spix – zoologo tedesco
 Johann Georg Ritter von Zimmermann – filosofo, naturalista e medico svizzero
 Johann Ritter von Herbeck – compositore austriaco
 Johann Ritter von Oppolzer – medico austriaco
 Johann Wilhelm Ritter – fisico tedesco
 John Ritter – attore statunitense
 Joseph Elmer Ritter – cardinale statunitense
 Josh Ritter – cantautore statunitense
 Jürgen Ritter – ex calciatore liechtensteinese
 Karl Ritter – regista tedesco
 Karl Ritter von Goebel – botanico tedesco
 Krysten Ritter – attrice statunitense
 Leopold Ritter von Dittel – chirurgo austriaco
 Lorenz Ritter – pittore tedesco
 Louise Ritter – ex atleta statunitense
 Ludwig Ritter von Köchel – musicologo austriaco
 Marlon Ritter – calciatore tedesco
 Mary Ritter Beard – attivista, storica e archivista statunitense
 Nicolaj Ritter – calciatore danese
 Ole Ritter – ex ciclista su strada danese
 Oskar Ritter – calciatore tedesco
 Paul Johann Anselm Ritter von Feuerbach – giurista tedesco
 Paul Ritter – attore britannico
 Paul Ritter – pittore tedesco
 Petra Ritter – ex tennista austriaca
 Robert Ritter – psichiatra e criminologo tedesco
 Robert Ritter von Greim – militare tedesco
 Rosa Dorothea Ritter – amante del principe elettore Guglielmo I d'Assia-Kassel
 Saulius Ritter – canottiere lituano
 Saverio Ritter – arcivescovo cattolico italiano
 Scott Ritter – ex militare ed ispettore ONU statunitense
 Sylvester Ritter – wrestler statunitense
 Tex Ritter – cantante e attore statunitense
 Tex Ritter – cestista statunitense
 Thelma Ritter – attrice statunitense
 Thomas Ritter – ex calciatore tedesco
 Tyler Ritter – attore statunitense, figlio di John
 Tyson Ritter – cantante statunitense
 Victor Leopold Ritter von Zepharovich – mineralogista austriaco
 Wilhelm Karl Ritter von Haidinger – mineralogista austriaco
 Wilhelm Ritter von Flattich – architetto austriaco
 Wilhelm Ritter von Hertz – scrittore, storico e paroliere tedesco
 Wilhelm Ritter von Leeb – generale tedesco
 Wilhelm Ritter von Thoma – generale tedesco

 Altro 
 Ritter – isola della Papua Nuova Guinea
 Ritter – titolo nobiliare
 Ritter Sport – marchio dolciario tedesco
 Chris Ritter' – personaggio della serie televisiva Squadra Speciale Cobra 11''

Altri progetti